Schifano ist der Familienname folgender Personen:

 Andréa Schifano (* 1991), belgischer Fußballspieler
 Helen Schifano (1922–2007), US-amerikanische Kunstturnerin
 Jean-Noël Schifano (* 1940), französischer Schriftsteller
 Mario Schifano (1934–1998), italienischer Künstler